UBAC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 405 амінокислот, а молекулярна маса — 45 338.

Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки